Jakob Eugster ist der Name folgender Personen:

* Jakob Eugster (Jurist, 1882) (1882–1967), Schweizer Jurist und Militärrichter
 Jakob Eugster (Mediziner) (1891–1974), Schweizer Mediziner
 Jakob Eugster (Jurist, 1897) (1897–1969), Schweizer Jurist und Kantonsrat